Martin Ness (né le  à Uster en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et allemand.

Biographie 

Né le  à Uster, Martin Ness grandit à Küsnacht.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || 32 || 2 || 5 || 7 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || 30 || 11 || 5 || 16 || 24 || 10 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
|2010-2011||| EHC Dübendorf || Première ligue || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
|2011-2012||| GCK Lions || LNB || 45 || 5 || 8 || 13 || 61 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || GCK Lions U20 || Juniors Élites || 1 || 3 || 2 || 5 || 2 || 9 || 2 || 3 || 5 || 27
|-
|2012-2013|| GCK Lions || LNB || 45 || 11 || 8 || 19 || 18 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 45 || 3 || 10 || 13 || 10 || 10 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
|2013-2014|| HC Red Ice || LNB || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 25 || 0 || 4 || 4 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016||HC Ajoie|| LNB || 21 || 4 || 8 || 12 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 ||CP Berne || LNA || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017||CP Berne || LNA || 15 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017||Krefeld Pinguine || DEL || 22 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Krefeld Pinguine || DEL || 48 || 2 || 8 || 10 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNB || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 || 15 || 4 || 3 || 7 || 22
|-
| 2018-2019 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 46 || 7 || 4 || 11 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 50 || 3 || 6 || 9 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SC Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 38 || 0 || 0 || 0 || 35 || 10 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2020-2021 || HC Thurgovie || SL || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Ajoie || LNA ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Uster
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Ajoie
Joueur du CP Berne
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Thurgovie